Czapscy herbu Grzymała – polski ród szlachecki
 Czapscy herbu Leliwa – polski ród szlachecki